Camera dei rappresentanti – ramo del parlamento australiano
 Camera dei rappresentanti – ramo del parlamento belga
 Camera dei rappresentanti – ramo del parlamento beliziano
 Camera dei rappresentanti – ramo del parlamento bielorusso
 Camera dei rappresentanti – ramo del parlamento bosniaco
 Camera dei rappresentanti – denominazione del parlamento cipriota
 Camera dei rappresentanti – ramo del parlamento colombiano
 Camera dei rappresentanti – ramo del parlamento egiziano
 Camera dei rappresentanti – ramo del parlamento filippino 
 Camera dei rappresentanti – ramo del parlamento giapponese 
 Camera dei rappresentanti – ramo del parlamento marocchino
 Camera dei rappresentanti – camera bassa del parlamento nigeriano
 Camera dei rappresentanti – ramo del parlamento neozelandese
 Camera dei rappresentanti – ramo del parlamento thailandese
 Camera dei rappresentanti – assemblea parlamentare ungherese del passato
 Camera dei rappresentanti – ramo del parlamento uruguaiano
 Camera dei rappresentanti – camera bassa in Francia durante i Cento giorni (1815)
 Camera dei rappresentanti – parlamento libico di Tobruch
 Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti – ramo del parlamento statunitense